Мишако́в — русская фамилия. Известные носители:
 Мишаков, Александр Семёнович (1912—1993) — советский спортсмен и тренер.
 Мишаков, Евгений Дмитриевич (1941—2007) — советский хоккеист, нападающий.
 Мишаков, Миша (1896—1981) — американский скрипач.
 Мишаков, Семён Егорович (1902—???) — Герой Социалистического Труда.

Мишакова 
 Мишакова, Вера Фёдоровна (1930—2003) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза. 
 Мишакова, Ольга Петровна (1906—1980) — советский комсомольский и партийный деятель.